Łabęccy herbu Korab – polski ród szlachecki
 Łabęccy herbu Łabędź – polski ród szlachecki